Anseba kan syfta på följande platser:

Eritrea 

 Ānseba Shet', periodiskt vattendrag, 
 Ansebaregionen, region

Robotskapade Eritreaförgreningar